Kodralija (Đakovica)
 Kodralija (Dečani)